Англо-афгански войни са колониални войни на Великобритания срещу Афганистан през XIX и XX век. Терминът може да се отнася за:

 Първа англо-афганска война (1838 – 1842)
 Втора англо-афганска война (1878 – 1880)
 Трета англо-афганска война (1919)